Див. 

Віра Кузнєцова: 

 Відомі представники 

 Кузнєцова Віра Андріївна (1907-1994) — радянська актриса.
 Кузнецова Віра Несторівна (1908 — ?) — радянська письменниця. Сторінки зі списками однофамільців-тезок